El día en que la Tierra se quedó estúpida o El día en que la Tierra resistió estúpida (España) es el episodio 39 (séptimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Leela lleva a Nibbler a un concurso de mascotas que tiene como primer premio 500 dólares y comida para perros durante un año. Bender se interesa por los 500 dólares mientras que Zoidberg hace lo propio por la comida para perros y ambos se inscriben como concursantes. Así que Leela consigue el premio especial para la mascota más tonta de la exposición. Por su parte, Bender con Zoidberg como mascota consigue el segundo premio. De vuelta a la empresa, el Profesor les informa de que tenían una entrega urgente al planeta Tweenis 12, pero que ya no tienen que ir porque el planeta ha sido destruido. 

Por un lado, esto es una buena noticia puesto que les han pagado por anticipado. Por el lado malo, Tweenis 12 es el último de una lista de planetas destruidos y el siguiente es la Tierra por los succionadores de cerebros. Estos alienígenas que son un puro cerebro de maldad, odian la inteligencia y tienen el poder de convertir en estúpido a cualquier ser animado (seres humanos, animales, robots y algunas plantas). 

La única excepción es Fry, que es inmune a ellos, ya que carece de ondas cerebrales Delta. Esto se debe a la paradoja de que Fry sea su propio abuelo. Los succionadores de cerebros van destruyendo planetas por el Universo y la Tierra se cruza en su camino. Cuando están llegando al planeta, Mordelon se escapa y Leela le persigue. Pero resulta que Mordelon no es una simple mascota, sino que es un nibloniano, la raza más antigua del Universo. Ante la amenaza de los cerebros escapa a su planeta para informar, pero se lleva también a Leela antes de que sea idiotizada. Mordelon y Leela van al planeta Eternium, donde le informan de que Fry es el único capaz de salvar a la Humanidad y Leela debe informarle de la situación y ayudarle (de hecho, Leela, a pesar de estar idiotizada por los succionadores es capaz de tener un pensamiento mínimamente lógico, lo que demuestra su inteligencia). 

Le apuntan todo en una nota para que Fry lo lea aunque ella se haya vuelto estúpida. Pero Fry usa la nota como pañuelo y debe descubrirlo todo por sí mismo (lo cual no es fácil teniendo en cuenta la estupidez de Fry). Los dos van a la biblioteca en busca del jefe de los succionadores de cerebros. Allí se enfrenta a Fry huyendo a través de la trama de varias novelas (Moby Dick, Las aventuras de Tom Sawyer, Orgullo y prejuicio). Al volver a la biblioteca, en la disputa un estante cae sobre Fry y le mata. Pero entonces se descubre que lo que ha estado haciendo Fry es aprovechar que entraron en las novelas para escribir su propia novela, donde ocurre todo eso y que los succionadores se marcharán de la Tierra "para no volver jamás". 

Así el jefe de los cerebros se marcha y sus súbditos pierden el poder, así que son engullidos por los soldados niblonianos. Como toda la Humanidad ha sido estúpida, no son capaces de recordarlo y nadie cree la historia de que Fry sea el salvador del planeta.

Referencias culturales

El título del capítulo hace referencia a la película de ciencia ficción The Day the Earth Stood Still.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001